Das Sunderland W60 Pro Series 2023 war ein Tennisturnier für Damen in Sunderland. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2023 und fand vom 24. bis 29. Januar 2023 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2023
Tennisturnier in Sunderland